Zasvěcení může být:

 patrocinium – pojmenování kostela nebo jiné stavby po určitém světci
 iniciace – zasvěcení do tajemství, uvedení do určitého spolku, zejména tajného
 Zasvěcení (časopis) – měsíčník vycházející v letech 1922 až 1942